Jelena Aleksandrowna Ustiugowa z domu Sobolewa (ros. Елена Александровна Устюгова-Соболев; ur. 8 stycznia 1992) – rosyjska biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów oraz mistrzyni świata młodzieżowców. Od 2019 żona rosyjskiego biegacza Siergieja Ustiugowa

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jelena Sobolewa pojawiła się 5 grudnia 2008 roku w zawodach FIS Race w Syktywkarze, gdzie zajęła 70. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną. W styczniu 2010 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, gdzie była piąta w sztafecie i dziewiętnasta w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Otepää wspólnie z koleżankami z reprezentacji zdobyła srebrny medal w sztafecie, a indywidualnie była piąta w biegu na 5 km techniką dowolną. Podczas mistrzostw świata juniorów w Erzurum w 2012 roku zdobyła srebro w biegu na 5 km klasykiem oraz złoty medal w sztafecie. Ponadto na mistrzostwach świata młodzieżowców w Libercu w 2013 roku była najlepsza w sprincie techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutowała 23 stycznia 2011 roku w Otepää, gdzie w sprincie klasykiem zajęła 28. pozycję. Tym samym już w swoim debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2010/2011, który ukończyła na 77. miejscu w klasyfikacji generalnej.

W 2011 roku wystartowała w sprincie stylem dowolnym podczas mistrzostw świata w Oslo, kończąc rywalizację na 39. miejscu.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992